Complesso museale di Santa Maria della Scala – a Siena
Santa Maria della Scala – titolo cardinalizio
Spezieria di Santa Maria della Scala – spezieria a Roma, ora museo

Pagine correlate 
Chiesa di Santa Maria della Scala